Ligarius ist der Name von

 Quintus Ligarius († um 42 v. Chr.) 
 Johannes Ligarius (auch Johannes Bender; 1529–1596), evangelischer Theologe, Reformator und Konfessionalist